Фамилията Ганчев може да се отнася за:

 Борис Ганчев (1894 – 1963), български актьор
 Ганчо Ганчев (1925 – 1985), български актьор
 Ивко Ганчев, български футболист
 Никола Ганчев, революционер и съратник на Васил Левски
 Колю Ганчев, квартал в Стара Загора, кръстен на революционера Никола Ганчев
 Никола Ганчев (1919 – 2001), български кавалджия
 Гриша Ганчев, бизнесмен
 Ванко Ганчев, революционер и деец на ВМОРО
 Михаил Ганчев, офицер и революционер
 Марко Ганчев, писател хуморист
 Атанас Ганчев, ботаник
 Жорж Ганчев, политик
 Добри Ганчев, общественик и мемоарист
 Димитър Ганчев (интернет пионер), интернет пионер
 Добрио Ганчев, революционер от БРЦК
 Димитър Ганчев, революционер от ВМОРО